Skid Row (рок-гурт)
 Skid Row (хеві-метал-гурт)
 Skid Row — рання назва гурту Nirvana.